Regina Vittoria (1819–1901) – sovrana del Regno Unito
 Regina Vittoria (1840–1901) – regina di Prussia e imperatrice di Germania
 Regina Vittoria di Baden (1862-1930) – regina di Svezia
 Regina Vittoria Eugenia di Spagna (1887-1969) – regina di Spagna